Мю́льхаузен (нем. Mühlhausen, буквально — «дома у мельницы»), в литературе встречается Мюльгаузен — многозначное слово:

Топоним 
 Мюльхаузен — община в административном округе Верхний Пфальц в земле Бавария (Германия).
 Мюльхаузен — город в земле Тюрингия (Германия).
 Мюльхаузен — община в административном округе Средняя Франкония в земле Бавария (Германия).
 Mühlhausen — немецкое название (до 1946 года) посёлка Гвардейское Багратионовского района Калининградской области, в котором расположена Мюльхаузенская кирха.
 Mühlhausen an der Moldau — старое немецкое название города Нелагозевес (Nelahozeves) (Чехия).
 Mühlhausen in Ostpreußen — старое немецкое название города Млынары (Польша).
 Мюльхаузен — немецкое название города Мюлуз во Франции.
 Мюльхаузен — деревня во Франции, департамент Нижний Рейн.

Фамилия 
 Мюльхаузен, Людвиг (1888—1956) — немецкий лингвист, кельтолог, руководящий сотрудник Аненербе.

Другое 
 «Мюльхаузен» — тральщик ВМС Германии.

См. также